Водомет може да се отнася за:
 воднореактивен двигател – двигател, задвижващ плавателни средства посредством изхвърляне на вода;
 водно оръдие – съоръжение за гасене на пожари и контрол на тълпи при масови безредици.